

События 

 Война Мартелла Анжуйского и Вильгельма Нормандского.
 1049—1054 — Папа св. Лев IX (1002—1054), немец.
 Папский совет в Реймсе. Запрет заключения браков между родственниками.
 Закончено возведение Железной пагоды в Кайфэне.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1049 году
 19 апреля — Солу, махараджа Пагана, сын царя Аноратхи.
 9 октября — Сонджон, 13-й правитель корейского государства Корё.
 Герман II — последний пфальцграф Лотарингии.
 Ли Гунлинь — китайский художник времён империи Сун.
 Ли Тан — китайский художник.
 Удаядитьяварман II — правитель Кхмерской империи.
 Уильям де Браоз — нормандский барон, сеньор де Бриуз и первый лорд Брамбера.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1049 году
 1 января — Одилон Клюнийский, католический святой, пятый по счёту аббат монастыря Клюни.
 13 января — Дирк IV, граф Западной Фрисландии (Голландии).
 1 декабря — Эрмезинда Бигоррская, королева Арагона, первая жена Рамиро I Арагонского.
 Абу Саид Майхани — один из создателей хорасанской школы мистицизма.
 Кубад ибн Язид — Ширваншах.
 Пьетро — католический деятель X—XI веков.
 Феопемпт — митрополит Киевский.

См. также